

Спортивные сооружения 
 Олимпийская деревня — комплекс зданий, в которых располагаются члены делегаций стран-участниц Олимпийских игр
 Олимпийская деревня — построена к XXII летним Олимпийским играм (1980) в Москве
 Олимпийская деревня — построена к I Всемирным юношеским играм (1998) в Москве
 Олимпийская деревня — построена к XXII зимним Олимпийским играм (2014) в Сочи
 Олимпийская деревня — построена к XXXI летним Олимпийским играм (2016) в Рио-де-Жанейро

Другое 
 Олимпийская деревня — остановочная платформа Северо-Кавказской железной дороги
 «Олимпийская деревня» — художественный фильм режиссёра Александра Сухарева (2010)

См. также 
 Олимпийский парк
 Парк Олимпийской деревни
 Проезд Олимпийской Деревни
 Олимпийский городок (Ашхабад, 2017)
 Деревня Универсиады (Казань)